Esistono più comuni francesi con questo nome

Charnay – Doubs
Charnay – Rodano